Люксе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Люксе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди